Gresser oder Greßer ist der Familienname folgender Personen:

 Christiane Solte-Gresser (* 1968), deutsche Literaturwissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Franz von Greßer (auch Gresser); (1807–1880), bayerischer Kultusminister
 Georg Gresser (* 1962), deutscher Mediävist und Kirchenhistoriker
 Gisela Gresser (1906–2000), US-amerikanische Schachspielerin
 Hans Gresser (1921–2003), deutscher Komponist und Autor
 Ion Gresser (1928–2019), US-amerikanischer Immunologe
 Ursula Gresser (* 1957), deutsche Internistin und Rheumatologin

Siehe auch:
 Greser